Пнин
 Пнин, Иван Петрович (1773—1805) — русский поэт, просветитель.
 Пнин, Пётр Иванович (1803—1837) — русский живописец.
 «Пнин» — роман В. В. Набокова.